«Иртыш» () — казахстанский футбольный клуб из Павлодара. 5-кратный чемпион (1993, 1997, 1999, 2002, 2003) и обладатель Кубка страны (1997/98).

В мае 2020 года команда снялась с розыгрыша чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем. 21 сентября 2022 года официально  признан банкротом.

Названия 
 1965—1967 — «Иртыш».
 1968—1992 — «Трактор».
 1993—1995 — «Ансат».
 1996—1998 — «Иртыш».
 1999—2000 — «Иртыш-Бастау».
 2000—2020 — «Иртыш».

В 1997 и 2000 годах в первой лиге играла команда «Трактор» Павлодар (в 1997 году называлась «Трактор-2» Павлодар).

В 2003—2007 годах в первой лиге играла команда «Иртыш-2» (в 2004 году представяляла город Аксу), в 2016—2019 годах во второй лиге играла молодёжная команда «Иртыш U-21».

История

Чемпионат СССР 
Участник 25 первенств СССР (1965—1971, 1973—1991). За этот период клуб провел 952 матча (+454=206-292_. Соотношение забитых и пропущенных мячей следующее — 1319:928.

Победитель зональных турниров (2 лига) в 1969, 1973, 1978, 1980, 1988 и 1989 годах.

Самые крупные победы — 7:1 («Металлург» Аксу, 1970) и 6:0 (7 раз). 
Самые крупные поражения — 0:6 («Луч», Владивосток, 1975; «Колос», Никополь, 1981).

В 1979 и 1981 годах команда играла в Первой лиге СССР.

Кубок СССР 
В 11 розыгрышах Кубка СССР: И — 37, В — 14, Н — 5, П — 18, Р/М 38 — 51. Наивысшее достижение — выход в 1/8 финала.

Тренеры команды в советские годы 
 Борис Каретников (1965; 1971; 1982—1983)
 Пётр Боголюбов (1966)
 Эдуард Боярский (1966—1967)
 Виктор Веретнов (1967—1970; 1977—1980)
 Станислав Каминский (1971)
 Владимир Котляров (1973; 1986—1987)
 Валентин Гроховский (1974—1975)
 Валерий Джулик (1975—1976)
 Адель Канеев (1976)
 Владимир Чеботарев (1984—1986)
 Александр Борн (1988—1990)
 Виктор Ярышев (1990—1993)

Казахстан 

 В сезоне 1996 Виктор Антонов стал лучшим бомбардиром чемпионата (21 гол)
 В сезоне 2000 Нилтон Мендес стал лучшим бомбардиром чемпионата (21 гол)
 В сезоне 2005 Мурат Тлешев стал лучшим бомбардиром чемпионата (20 голов)
 В сезоне 2008 Мурат Тлешев стал лучшим бомбардиром чемпионата (13 голов)
 В сезоне 2012 Улугбек Бакаев стал лучшим бомбардиром чемпионата (14 голов)

Рекордсмены клуба 
 Гвардейцы клуба (Чемпионат РК)
  Чернышов Владислав Геннадьевич — 262 матча
  Кучерявых Андрей Александрович — 249 матчей
  Коноваленко Сергей Владимирович — 220 матчей
  Антонов Виктор Васильевич — 206 матчей
  Садуов Ойрат Батаевич — 192 матча

(откорректировано по состоянию на 8 января 2016 года)

 Гвардейцы клуба (Турниры УЕФА)
  Иванов Сергей Николаевич — 8 матчей
  Чернышов Владислав Геннадьевич — 8 матчей
  Мамуту Кулибали — 8 матчей
  Предраг Говедарица — 8 матчей

(откорректировано по состоянию на 28 июля 2013 года)

Достижения и поражения 
За историю игр клуб одержал следующие победы и потерпел следующие поражения:

Самые крупные победы

Чемпионат Казахстана 
Все игры окончились с результатом 6:0:
 1992 («Актюбинец», Актобе);
 1994 («Булат», Темиртау);
 1996 («Восток», Усть-Каменогорск);
 1996 («Жигер», Шымкент);
 2003 («Батыс» Уральск);
 2004 («Акжайык», Уральск)

Кубок Казахстана 
 2003 — 6:0 («Жастар», Астана)

Самые крупные поражения

Чемпионат Казахстана 
 2011 — 2:7 («Актобе», Актобе);
 2018 — 1:6 («Астана», Павлодар).

Кубок Казахстана 
 2000 — 0:6 («Аксесс-Голден-Грейн», Петропавловск)

Еврокубки 
 2011 — 0:2 («Металлург», Грузия) (Лига Европы УЕФА)
 2013 — 0:2 («Широки Бриег», Босния и Герцеговина) (Лига Европы УЕФА)

После образования чемпионата Казахстана 
Все сезоны в высшем дивизионе (с 1992 по 2001 год называлась «Высшая лига», с 2002 по 2007 «Суперлига», с 2008 года «Премьер-лига».)

Достижения 
Чемпионат Казахстана

Чемпионат Казахстана 
  Чемпион (5 раз): 1993, 1997, 1999, 2002, 2003.
  Серебряный призёр (4 раза): 1994, 1996, 2004, 2012.
  Бронзовый призёр (6 раз — рекорд): 1992, 1998, 2000, 2008, 2010, 2016.

Кубок Казахстана 
Кубок Казахстана
 Обладатель (1 раз): 1997/98.
 Финалист (3 раза): 2000/01, 2002, 2012.

Кубок Казахской ССР 
 Обладатель (2 раза): 1970, 1988.

Азиатский Кубок чемпионов 
 4 место (1): 2001 (наилучшее достижение Казахстана)

Участие в международных турнирах 
 команда принимала участие в Азиатской Лиге чемпионов, где доходил до полуфинала в 2001 году уступив в дополнительное время фк Джубило Ивата из Японии за которую тогда выступал россиянин Дмитрий Радченко.
 Самая крупная победа — 7:0 («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан, 1999/2000)
 Самые крупные поражения — 0:3 («Нефтчи», Фергана, Узбекистан, 1994/95); 1:4 («Копетдаг», Ашхабад, Туркмения, 1998/99); 2:5 («Пахтакор», Ташкент, Узбекистан, 1999/2000).

Азиатские кубки

Еврокубки 

* Жирным выделены домашние встречи.

Финансы 
В феврале 2019 года руководитель управления физической культуры и спорта Павлодарской области Марат Айдашев предоставил данные об утверждённом бюджете ФК «Иртыш» на 2019 год, сообщив, что на текущий отчётный период бюджет клуба составил 1,2 миллиарда тенге. Однако он добавил, что на данный момент ведутся переговоры со спонсорами об объёме выделяемых средств. Чуть позже аким Павлодарской области Булат Бакауов заявил, что «бюджет павлодарского клуба сегодня составляет 2,4 миллиарда тенге».

Фан-клубы

Официальный фан-клуб 

Фанатское движение клуба насчитывает достаточно большой срок своего существования, однако, официальное объединение появилось только в начале 2000-х годов, и назвало себя «Павлодарский Фронт». Прекратил своё существование летом 2005 г.

Фан-движение «Север» 
Фан-движение «Север» основано 19 июля 2011 года. Движение возникло в период участия ФК «Иртыш» в Лиге Европы УЕФА. Дебют движения состоялся 30 июля 2011 года на стадионе «Центральный» во время матча «Иртыш» — «Тараз». Домашним сектором движения является 19-й сектор.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальное сообщество ФК «Иртыш» ВКонтакте
 Твиттер-аккаунт новостей ФК «Иртыш»
 ФК «Иртыш» в Facebook
 Канал Иртыш-ТВ на видео портале YouTube
 Фан-Движение «Север»  — неофициальный сайт клуба, объединение болельщиков.
 Профиль команды на сайте ПФЛ
 Профиль команды на сайте Vesti.kz
 Статистика на сайте stat-football.com
 Irtysh Pavlodar — краткая информация о клубе.

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Казахстана
ФК «Иртыш» Павлодар
Спортивные клубы Павлодара